o simplemente Meryl, es uno de los personajes que aparecen en la saga Metal Gear, una saga de videojuegos para distintas consolas.

Historia 
Meryl Silverburgh nace en 1987. Piensa que su padre es Matt Campbell, pero este era realmente su tío, y murió al poco de nacer ella. Su padre biológico es Roy Campbell, aunque ella cree que este es su tío.
Nació y se crio en una familia con tradición militar. Al creer ella que su padre había muerto como soldado, ella desde pequeña quiere introducirse en el mundo de las armas, para así compreder a su padre. No se relacionaba con los hombres, su única meta era llegar a ser la mejor guerrera. Meryl creía que este era su sueño, aunque al conocer en "Shadow Mosses" a Snake, se da cuenta de que no es así.
 
Antes de eso fue cuando ingresó en FOXHOUND. Roy Campbell le ayudó en su estancia en el grupo de élite. Más tarde sería la elegida para ir a la isla de Shadow Mosses a detener el ataque terrorista (antes que Snake), pero fue capturada. Esta era su primera misión "real", ya que todo el entrenamiento que había realizado, y todas las misiones que hizo, habían sido en realidad virtual.
Algo más tarde enviaron a Solid Snake a parar el ataque terrorista, y ambos se encontrarían unas cuantas veces en Shadow Mosses, hasta tal punto, que poco a poco se empezaban a notar los primeros síntomas de amor entre ambos, y que posteriormente Psycho Mantis confirma al leer la mente de Meryl.

Mientras estaban los dos dirigiéndose a las torres del complejo de Shadow Mosses, apareció Sniper Wolf, quién hirió a Meryl con tres disparos. Snake tuvo que dejarla tirada en el suelo sangrando para ir en busca de un rifle de francotirador, y a su vuelta, se habían llevado a Meryl prisionera de nuevo.
Al ganarle a Sniper wolf, snake es capturado y sometido a tortura. Esta es efectuada por Revolver Ocelot. En caso de sobrevivir sin rendirse, Meryl sobrevive al final del juego, y Snake se va con ella. En caso contrario, esta al parecer muere y Snake se va con Otacon.

Después de los acontecimientos de Metal Gear Solid, volvemos a ver a Meryl en otras secuelas de la saga:

Metal Gear Solid: VR Missions: ella aparece en varias misiones. Su intervención es hacer de víctima, para que el jugador la rescate y cumpla la misión.

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty: podremos verla durante el capítulo Planta, más concretamente en la sección Arsenal Gear– Colon Ascendente cuando estemos usando a Raiden, donde tenemos que esperar a Snake a que traiga nuestras cosas y veras en la pantalla de vía códec una secuencia de video en la que aparece Meryl maniatada y a punto de ser atacada por dos soldados tamaño Godzilla, cuya secuencia de video fue sacada del juego Metal Gear Solid: VR Missions.

Metal Gear Solid 4: aparece Meryl, después de nueve años de los acontecimientos en la isla Shadow Moses, formando el grupo FOXHOUND, gracias a las nanomaquinas. Son el grupo de asalto Rat Pt 01 (Rat Patrol Team 01).

Personajes de Metal Gear
Personajes creados por Hideo Kojima
Personajes femeninos en videojuegos
Estadounidenses ficticios